Gronkowski (weibliche Form: Gronkowska) ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Grönkowski (1906–1959), deutscher Geistheiler
 Chris Gronkowski (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Dan Gronkowski (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Glenn Gronkowski (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Henning Gronkowski (* 1988), deutscher Schauspieler
 Ignatius Gronkowski (1924–1981), US-amerikanischer Radsportler
 Rob Gronkowski (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Stanisław Gronkowski (1922–2004), polnischer Schauspieler

Gronkowski steht für
 Einwohner des Dorfs Gronków im Powiat Nowotarski,  Woiwodschaft Kleinpolen, Südpolen